

Aziende 
 KEF – produttore di altoparlanti britannico

Codici 
 KEF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Keflavík, Reykjavík, Islanda
 kef – codice ISO 639-3 della lingua kpessi

Geografia 
 Le Kef – città della Tunisia, capoluogo del governatorato del Kef